И́горь Хохло́в: 
 Хохлов, Игорь Игоревич (род. 1977) — российский политолог, социолог.
 Хохлов, Игорь Николаевич (род. 1937) — советский гребец, тренер и педагог.
 Хохлов, Игорь Сергеевич (1933—2007) — советский и украинский тренер.